Río Salado peut désigner

Cours d'eau 
 le río Salado en Algérie qui traverse la ville de Río Salado,
 le río Salado en Espagne,
 le río Salado del Norte qui coule au Nord de l'Argentine et se jette dans le río Paraná à Santa Fe,
 le río Salado, qui coule dans la province de Buenos Aires en Argentine. 
 le río Salado dans la région d'Atacama au Chili,
 le río Salado, affluent du río Loa, dans la région d'Antofagasta au Chili,
 le río Salado dans la province de Santa Cruz en Argentine.
 le río Salado au Mexique

Toponymes 
 Río Salado est le nom, d'origine espagnole, utilisé entre 1852 et 1962 pour la ville d'El Malah en Algérie, traversée par le río Salado ;
 Rio Salado, capitale de la paroisse civile de Bideau de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre au Venezuela.